Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 17 по 23 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Эрнест Гулбис выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Жо-Вильфрид Тсонга сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 19й за карьеру на турнирах основного тура ассоциации. Он остановился в шаге от защиты своего прошлогоднего титула.

Парный разряд

Факты 
 Жюльен Беннето выигрывает 1й парный титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2010 году совместно с Микаэлем Льодра).
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает 1й парный титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2012 году совместно с Николя Маю).

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Февраль 2014 года
2014